NGC 644 (другие обозначения — ESO 244-43, MCG -7-4-27, FAIR 706, AM 0136-425, IRAS01367-4250, PGC 6097) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Феникс.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В NGC 644 взорвалась сверхновая .

Примечания 

 

0644
Феникс (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой